Criterio di Dirichlet – in analisi matematica, metodo per determinare la convergenza di una serie numerica
 Criterio di Dirichlet-Lagrange – nella meccanica lagrangiana, criterio riguardante la stabilità in condizione di equilibrio dei sistemi meccanici conservativi